

Prénom 
 Filomena Cautela (née en 1984), actrice et animatrice de télévision portugaise.
 Philomène Cadoret, ou Filomena Kadored (1892-1923), femme de lettres française de langue bretonne.
 Filomena Mascarenhas Tipote (née en 1969), femme politique bissau-guinéenne.
 Filomena Micato (née en 1986), basketteuse mozambicaine.
 Filomena Moretti (née en 1973), guitariste classique italienne.
 Filomena Rotiroti (née en 1974), femme politique québécoise.
 Filomena Salemme, journaliste et professeure d'université brésilienne.
 Filomena Spagnuolo (1903-1987), actrice américaine d'origine italienne.
 Filomena Tassi (née en 1962), femme politique canadienne.
 Filomena Trindade (née en 1971), joueuse angolaise de handball.
 Flomena Chepchirchir (née en 1981), sportive kényane.

Voir aussi 
 
 Tempête Filomena, survenue en janvier 2021.